Голо́вка (уменьшительное от «голова») — название ряда округлых отдельных предметов или оконечностей предметов более сложной формы:

В биологии

В ботанике 
 Головка — тип соцветия.

В анатомии человека и животных 
 Головка полового члена — конусообразное завершение мужского полового члена.
 Головка клитора — конусообразное завершение клитора.
 Головка кости — округлая оконечность кости, входящая в сустав.

В технике 
 Магнитная головка — устройство, используемое для записи и чтения информации с магнитных носителей.
 Головка рельса — элемент рельса.
 Головка — деталь рукояти ножа или другого холодного оружия.
 Головка — оснастка для завинчивания и вывинчивания болтов, винтов, гаек и т. п.
 Делительная головка — часть фрезерного станка.
 Головка — часть метиза (крепёжного изделия) со шлицем, бывает разных видов.

В музыке 
 Головка — овал, который является обязательной частью ноты от целой и ниже.

Населённые пункты 
 Головка — село в Белокалитвинском районе Ростовской области.
 Головка — посёлок в Сенгилеевском районе Ульяновской области.